Michael Shanks ist der Name folgender Personen:

* Michael Shanks (Archäologe) (* 1959), englischer Archäologe 
 Michael Shanks (Schauspieler) (* 1970), kanadischer Schauspieler
 Michael Shanks (Journalist) (1927–1984), britischer Journalist